Pässisaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pässisaaret (ö i Norra Karelen), Joensuu, 
 Pässisaaret (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 

Robotskapade Finlandförgreningar